Rio Mau (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Rio Mau (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde
 Rio Mau (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde